Подбере́зье — село в Локнянском районе Псковской области России. Административный центр Подберезинской волости.

Расположена в 35 км к востоку от райцентра Локня на реке Ловать, при впадении в неё реки Хлавица.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 745 жителей.

История 
Погост Троица-Хлавица – один из древнейших на Псковской земле. По преданию, основан в 10 веке Княгиней Ольгой. В 1011 году упомянут в уставе князя Владимира. В 13 веке находящийся здесь большой и богатый монастырь неоднократно подвергался нападениям литовцев. В 1580-1581 годах в Троице-Хлавице проходили бои с польской армией короля Стефана Батория.

Достопримечательности 
 Храм Святой Троицы. Впервые погост Троица — Хлавица с Церковью упоминается в Церковном уставе Владимира в 1011 году. Нынешнее здание храма построено в 1811 году. Сайт прихода .

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района